Deutscher Fernsehfunk, empresa pública de televisió de la República Democràtica Alemanya
 Departament Federal de Finances, ministeri de finances del Consell Federal de Suïssa
 Societat Fotogràfica Danesa (del seu nom en danès Dansk Fotografisk Forening), associació professional de fotògrafs de Dinamarca
 Fons per a la Recerca Independent de Dinamarca (del seu nom en danès Danmarks Frie Forskningsfond), consell que finança la recerca pública a Dinamarca
 Digital Freedom Foundation, organització sense ànim de lucre que s'encarrega del Dia de la llibertat del programari
 Direcció de Festivals de Cinema (del seu nom en anglès Directorate of Film Festivals), entitat organitzadora dels festivals de cinema a l'Índia
 Domo-Farm Frites, equip històric de ciclisme en ruta de Bèlgica
 Associació de futbol femení (del seu nom en suec DamFotbollsFörening), diversos clubs de futbol femení a Suècia
 Apilament d'enfocament (del seu nom en anglès Deep Focus Fusion), tècnica de processament digital d'imatges preses a diferent distància focal